Marie Mancini, religieuse béatifiée des sœurs de Saint-Dominique (1355-1431). Elle est commémorée le 22 janvier selon le Martyrologe romain et le 30 janvier dans l'Ordre des Prêcheurs ;
 Marie Mancini (1639-1715), nièce du cardinal Mazarin, et maîtresse de Louis XIV.

Voir aussi

Notes et références